Скадовский сельский совет () — входит в состав
Чаплинского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Скадовка.

История 
 1863 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Скадовка 
 с. Белоцерковка

Примечания